Timezrit est une commune de la wilaya de Béjaïa,
 Timezrit est une commune de la wilaya de Boumerdès,